A Walk in the Woods steht für:

 A Walk in the Woods (Theaterstück), Theaterstück von Lee Blessing (1988)
 A Walk in the Woods: Rediscovering America on the Appalachian Trail, Buch von Bill Bryson (1997)
 A Walk in the Woods, Originaltitel von Picknick mit Bären, US-amerikanischer Film von Ken Kwapis (2015)